Budbäraren kan avse:

 Budbäraren (film) – brittisk film från 1971
 Budbäraren (tidning) – tidning utgiven av Evangeliska fosterlandsstiftelsen
 Budbäraren (1997) – en amerikansk post apokalyptisk film med Kevin Costner